Ванеци (Тарино, Чальгари) (пуштуوڼېڅي، ترينو، څلګري) — говор племени Тарин, живущего преимущественно в округе Харнай и Синджавском техсиле в Пакистане. Считается диалектом пушту, но из-за сильных различий с ним часто называется отдельным иранским языком. Схож с памирскими языками, особенно с мунджи, на котором говорят в Южном Бадахшане. В последнее время все более приближается к стандартному литературному пушту.

Название 
Слово vanəts (وڼڅ) на пушту означает помощь, которую дают крупным скотом молодой невесте после свадьбы. Возможно, название стало использоваться из-за того, что некоторые предки племени Тарин были среди сахабов (сподвижников) Пророка Мухаммада, то есть они «отдавали своих сыновей в подчинение Пророку и на помощь религии». Название tarino является сокращением от د ترینو ژبه də tarino žəba «язык (племени) Тарин». Название čalgari является множественным числом от چلګری čalgarai «ткач ковров», что указывает на занятие представителей племени. Эта же форма используется в косвенном падеже обоих чисел, то есть название могло образоваться как сокращение от د چلګري ژبه də çalgari žəba — «язык ткача/ткачей ковров».

Отличия ванеци от литературного пушту 
Один из литературных стандартов для языка пашто задает кандагарский диалект, сравнение с которым приводится в этой статье.

1. В таблице ниже приводится различие в произношении некоторых звуков, которые, обычно, в каждом пуштунском диалекте специфичны.

2. Лексические различия представлены в следующей таблице. Именно из-за отличий в лексике ванеци часто выделяют в отдельный язык.

3. Для наглядности можно привести следующие фразы:

См. также 
 Пушту

Примечания 

 
Языки Афганистана
Языки Пакистана